Nyagafunzo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyagafunzo (vattendrag i Burundi, Rutana), 
 Nyagafunzo (vattendrag i Burundi, Ruyigi), 
 Nyagafunzo (vattendrag i Burundi, Ngozi), 
 Nyagafunzo (vattendrag i Burundi, Muyinga), 

Robotskapade Burundiförgreningar